Екатери́на Ива́новна Ве́рмишева () — советский и российский режиссёр и сценарист документального кино, педагог. Народная артистка РСФСР (1979).

Биография 
Родилась 7 декабря 1925 года в деревне Цинандали Телавского уезда, (ныне Кахетия, Грузия) в семье партийного функционера. С 1933 года семья проживала в Ленинграде, в 1942 году была эвакуирована в Баку. В том же году Екатерина уехала в Алма-Ату, работала помощником режиссёра на ЦОКС.

В 1953 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (мастерская Сергея Юткевича). После ВГИКа работала на Ленинградской студии кинохроники (ЛСДФ). С 1960 года — на Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ). С 1967 года работала над публицистическими картинами. Автор киножурналов: «Иностранная кинохроника», «Ленинградский киножурнал», «Наш край», «Новости дня», «По Карело-Финской ССР», «По Советскому Союзу», «Советский воин». 

В 1969—1971 годах была художественным руководителем отделения режиссёров документального кино на Высших курсах сценаристов и режиссёров. Преподавала во ВГИКе. Среди её учеников — режиссёр Владимир Эйснер.

В период 1970—1973 годов избиралась депутатом Совета депутатов трудящихся Свердловского района Москвы.

Член Союза кинематографистов СССР (Москва).

Скончалась 17 декабря 1998 года в Москве.

Семья 
 отец — Иван Христофорович Вермишев (1893—1976), служащий;
 мать — Элеонора Дмитриевна Вермишева (Акопова) (1902—1980);
 брат — Константин Иванович Вермишев (род. 1929), конструктор;
 муж (в 1958—1972 годах) — Анатолий Иванович Погорелый (1905—1991), кинооператор;
 дочь — Марина Викторовна Вермишева (1953—2015), режиссёр-документалист;
 внук — Дмитрий Сергеевич Вермишев (род 1974), работал на ТВ, ныне предприниматель

Фильмография 
 Режиссёр

  — Молодые строители коммунизма
  — 1 Мая в Ленинграде
  — Лесная школа
  — Школьный учебно-опытный участок
  — Международные соревнования радистов
  — Они знали Маяковского
  — Фестиваль ленинградской молодёжи
  — Друзья едут на целину
  — Ленинградская спартакиада
  — Медвежий цирк
  — От сердца к сердцу
  — Белые ночи
  — До встречи
  — Мой город
  — Праздник на Неве
  — Чёрные дела американской разведки (спецвыпуск)
  — Наши современники
  — Парламентарии Чехословакии в Советском Союзе
  — Под знаменем Великого Октября (спецвыпуск) (совместно с Л. Махначом)
  — Сибирские напевы (совместно с Л. Махначом)</small>
  — Человек вернулся из космоса (спецвыпуск)
  — 45-й Октябрь
  — Искусство должно служить народу (спецвыпуск)
  — На Курской дуге
  — Солнце, дождь и улыбки <small>(совместно с Л. Махначом)
  — СССР и Куба – братья (спецвыпуск)
  — Фидель Кастро в солнечном Узбекистане (спецвыпуск)
  — Две недели в Японии
  — Под знаменем Великого Октября (спецвыпуск)
  — Свет великой дружбы
  — Страна Советов приветствует Президента Индии
  — 20-летие великого подвига (совместно с Е. Сеткиной)
  — Май 1965 (спецвыпуск) (совместно с Е. Сеткиной)
  — Москва рукоплещет героям космоса (спецвыпуск)
  — Встречи на дружественной земле Австрии
  — Медвежий цирк
  — Рубежи пятилетки (спецвыпуск № 7)
  — Острова народного гнева
  — Контрреволюция не пройдёт
  — Взлёт
  — Его звали Хо Ши Мин
  — Позор расистам США! (совместно с М. Гавриловой)</small>
  — ХХIV съезд партии Ленина (совместно с И. Бессарабовым)
  — И выросли сыновья
  — Сердечная встреча с Францией
  — Вьетнамский набат
  — Пентагон
  — Президент США в Советском Союзе <small>(совместно с Л. Махначом)
  — Свободу Анджеле Дэвис
  — Визит Л. И. Брежнева во Францию
  — Мир тебе, планета Земля
  — На празднике братской Чехословакии ''(спецвыпуск)
  — Повесть о первой весне
  — Встреча во Владивостоке
  — Джунгли остывают от войны
  — На празднике в братской Болгарии
  — Вручение «Золотой медали мира» Л. И. Брежневу
  — Мир дому твоему
  — Президент итальянской республики в СССР
  — СССР — Великобритания. Новая страница отношений
  — Война окончена — борьба продолжается
  — Леонид Ильич Брежнев в Казахстане
  — Мирные ветры над Балтикой
  — На 25-ом съезде КПСС. Спецвыпуск № 5. С партией весь народ
  — Главная площадь
  — На 16-ом съезде профсоюзов СССР. Выпуск № 1. «Надёжная опора ленинской партии»
  — Первомай, год юбилейный
  — Юбилей Великого Октября
  — Здесь и трава родится красной
  — «Тихие» американцы ''(совместно с Л. Махначом)
  — Кампучия: народ, который хотели убить
  — Кто сеет ветер
  — Репортаж с границ Вьетнама
  — Вручение Ленинской премии Леониду Ильичу Брежневу
  — На форуме польских коммунистов
  — Репортаж с Карибского меридиана
  — Неофашизм
  — Парламентарии Кампучии в Советском Союзе
  — Куда ведут нити заговора
  — Парламентарии Филиппин в СССР
  — Визит в СССР короля Испании Хуана Карлоса I
  — Заговор против страны Советов (фильм № 1)
  — Объединить усилия ради мира
  — Мадонны революции. Никарагуа, год 1985
  — Помни / Remember
  — Клуб увлечённых
  — Пребывание министра иностранных дел Уругвая в СССР
  — Адам, Ева и загранпрописка
  — Визит министра иностранных дел Таиланда в СССР
  — Заговор против страны Советов
  — Визит в СССР Генерального секретаря Румынской КП, Президента СРР Н. Чаушеску
  — Визит президента Бразилии Жозе Сарнея в Советский Союз
  — Мы — художники
  — Прозрение
  — Тайна Буэнос-Айреса
  — 25 — летний юбилей
  — Визит М. С. Горбачёва в Великобританию
  — Не совместимо с жизнью
  — И настанет день
  — Изгои. Драма без финала
  — Проснись, Россия
  — Сыщик ищет вора
  — Вся жизнь в танце
  — Чтоб не пропасть поодиночке
  — Герои-пасынки
  — Возвращение

 Сценарист

  — Друзья едут на целину
  — Медвежий цирк
  — Медвежий цирк
  — Мир дому твоему ''(совместно с В. Гузановым)
  — Главная площадь
  — Здесь и трава родится красной ''(совместно с О. Игнатьевым)
  — «Тихие» американцы ''(совместно с Л. Махначом)
  — Кампучия: народ, который хотели убить
  — Репортаж с границ Вьетнама
  — Пентагон
  — Заговор против страны Советов (фильм № 1) ''(совместно с М. Озеровым, В. Севруком)
  — Мадонны революции. Никарагуа, год 1985 ''(автор текста)
  — Помни / Remember
  — Заговор против страны Советов ''(совместно с М. Озеровым, В. Севруком)
  — Прозрение ''(совместно с М. Озеровым, В. Севруком)
  — Проснись, Россия ''(совместно с В. Ланцевой)
  — Чтоб не пропасть поодиночке
  — Герои-пасынки ''(совместно с Г. Шерговой)
  — Возвращение ''(совместно с Г. Кушнеренко)

Награды и звания 
 премия 18-го международного кинофестиваля в Венеции (1957) за фильм «Медвежий цирк» (1957);
 премия Международного кинофестиваля в Лейпциге (1971), Серебряная медаль имени Довженко (1972) за фильм «И выросли сыновья»;
 премия VII Всесоюзного кинофестиваля в Баку (1974), премия международного кинофестиваля в Лейпциге за фильм «Повесть о первой весне» (1973);
 заслуженный деятель искусств РСФСР (5 мая 1974);
 премия Всесоюзного кинофестиваля и премия Международного кинофестиваля в Лейпциге (1978) за фильм «„Тихие“ американцы»;
 народная артистка РСФСР (21 декабря 1979);
 премия XII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе (1980) за фильм «Кто сеет ветер» (1979);
 орден «Знак Почёта» (19 августа 1985);
 орден Дружбы (Вьетнам).

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 
 Госфильмофонд России. Фильмы Е. Вермишевой // Госфильмофонд РФ

Выпускники ВГИКа
Кинодокументалисты
Женщины-режиссёры России
Кинорежиссёры-документалисты России
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Лендок
Персоналии:ЦСДФ
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Преподаватели ВГИК